Valijera ima više značenja:
 Valijera (Padova)
 Valijera (Rovigo)